IRF est un sigle qui peut désigner :
 Institutet för rymdfysik (en français, Institut suédois de physique spatiale), un centre de recherche gouvernemental suédois ;
 International Renaissance Foundation, une organisation non gouvernementale ukrainienne ;
 International Road Federation (en français, Fédération routière internationale), une plateforme de dialogue qui rassemble des acteurs du secteur routier public comme privé ;
 Iron regulatory protein (en français, protéine régulatrice du fer), une protéine capable de se fixer sur une partie spécifique de l'ARN messager nommé élément de réponse au fer ;
 International Racquetball Federation (en français, Fédération internationale de racquetball), une association sportive internationale qui fédère plus de 80 fédérations nationales.

Voir aussi 
 IRF3 (Interferon Regulatory Factor 3), un facteur de régulation des interférons
 IRF8 (Interferon regulatory factor 8), un facteur de régulation des interférons